Suttner je německé příjmení:

 Bertha von Suttnerová (1843– 1914), česko-rakouská pacifistka, publicistka a spisovatelka, nositelka Nobelovy ceny za mír
 Gustav Suttner (1826–1900), rakouský politik
 Markus Suttner (* 1987), rakouský fotbalista